In generale, in fisica e chimica corrisponde (a meno del segno) all'energia di legame.
Per il caso specifico relativo alla dissociazione del legame chimico, vedi energia di dissociazione di legame.